Kläppetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kläppetjärnarna, sjö i Åre kommun, 
Kläppetjärnen, sjö i Åre kommun,

Se även
Kläpptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn